Oryginalny tytuł "Freaky Friday":

 Zakręcony piątek – książka Mary Rodgers
 Zwariowany piątek – film z 1976 roku
 Zwariowany piątek – film z 1995 roku
 Zakręcony piątek – film z 2003 roku